Balan – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Balan – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Balan – demon, upadły anioł, król, a według Dictionnaire Infernal książę piekła
 Balan – pierwotne imię Bëora, fikcyjnej postaci ze Śródziemia
 Balan – miejscowość w Syrii